Il doppio  del Volkswagen Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Travis Rettenmaier e Ken Skupski hanno battuto in finale Serhij Bubka e Aleksandr Kudrjavcev 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Brian Battistone /  Harsh Mankad (primo turno)

 Martin Fischer /  Marcio Torres (primo turno)
 Travis Rettenmaier /  Ken Skupski (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2009